Tiền Phong (doorverwijspagina)
 Tiên Phong (doorverwijspagina)